Laad en Zaad, buurtschap in de Nederlandse provincie Friesland
 Wigpers